Сгибнев — фамилия. Известные носители:

 
 Сгибнев, Пётр Георгиевич (1920—1943) — военный лётчик, Герой Советского Союза.